Västerträsket kan syfta på ett antal insjöar:

Västerträsket, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (20,7 ha)
Västerträsket (Töre socken, Norrbotten, 734231-181543), sjö i Kalix kommun,  (8,56 ha)
Västerträsket (Töre socken, Norrbotten, 735334-180583), sjö i Kalix kommun,  (4,73 ha)
Västerträsket, Nagu, sjö i Pargas stad, Egentliga Finland,

Se även
Västreträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn